Whyte and Mackay Ltd — шотландская компания по производству алкогольных напитков. Основана в 1844 году и находится в Глазго.
С мая 2007 года принадлежит крупной индийской производственной группе United Breweries Group.

Чарльз Макей (Charles Mackay) и Джемс Уайт (James Whyte) запустили свою компанию в качестве торговцев виски и таможенных складов в Глазго в 1882 году.

Производимые марки 
Whyte and Mackay Special

Thirteen

Old Luxury

Supreme

Thirty Years Old

Ссылки 
 Официальный сайт

Шотландский виски